Сводный список НХЛ — это список лучших «снайперов», показывающий хоккеистов-бомбардиров с наибольшим количеством набранных очков и забитых голов в Национальной хоккейной лиги до того, как лига выпустила специальные трофеи для таких достижений. С сезона 1947/1948 лучших хоккеистов набравших самое большее количество очков по системе «гол+пас» награждают премией Арт Росс Трофи, в то же время с сезона 1998/1999 хоккеистов забивших больше всех голов по итогам регулярного сезона награждают премией Морис Ришар Трофи.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Список лучших бомбардиров НХЛ по количеству очков (1918—1947)

Список лучших снайперов НХЛ по количеству заброшенных шайб (1918—1998)

Список лучших снайперов НХЛ в формате премии (1998 — наши дни)

См. также 
 Список игроков НХЛ, забивших 500 и более голов за карьеру
 Список игроков НХЛ, набиравших 100 и более очков за сезон
 Список игроков НХЛ, забивавших 50 и более голов за сезон
 Арт Росс Трофи — приз лучшему хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ.

Ссылки 
 Лидеры сезонов НХЛ и ВХА по голам на Hockey-Reference
 100 лучших снайперов за всю историю НХЛ на Спортивное обозрение

Награды НХЛ
Списки НХЛ
Национальная хоккейная лига
Списки хоккеистов